Название Таранаки носят следующие объекты:
 Таранаки — вулкан в Новой Зеландии.
 Таранаки — бухта в Новой Зеландии.
 Таранаки — регион (административная единица) в Новой Зеландии.
 Таранаки — колониальная  в Новой Зеландии в 1853—1876 годах.